Дикон Вош Визли () је био суперстогодишњак за којег се мислило да је најстарији живи мушкарац на свету али је откривено да он није рођен 1903. него 1904.. Тиме је американац Александар Имич постао најстарији живи мушкарарц на свету.
Живео је у америчкој савезној држави Илиноис.Преминуо је 14.новембра 2015. године у доби од 111 година и 297 дана.

Референце 

Рођени 1904.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци